Sahwa bezeichnet:
 Sahwa-Miliz (Irak) 
 Sahwa (Saudi-Arabien), Gruppe von islamischen Gelehrten
 Sahwa (Gelehrtenpogrome in Korea).